Dinopociąg (ang. Dinosaur Train, 2009-2020) – singapursko-kanadyjsko-amerykański serial animowany, który swoją światową premierę miał 7 września 2009 roku na kanale PBS Kids. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 września 2011 roku na kanale MiniMini. Serial został stworzony przez Craiga Bartletta (twórcę serialu animowanego Nickelodeon – Hej Arnold!).

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach dinozaurów, którzy przybliżają najmłodszym dzieciom zagadnienia nauk ścisłych, przyrodniczych oraz paleontologii.

Bohaterowie  
 Bratek (ang. Buddy) – Tyranozaur. Wykluł się jako czwarty. Ciekawski, lubi poznawać nowe dinozaury.
 Mała (ang. Tiny) – Pteranodon. Wykluła się jako pierwsza. Ma własną małą dziuplę. Kocha ryby.
 Gwiazdka (ang. Shiny) – Pteranodon. Wykluła się jako druga. Zbiera błyszczące muszelki. Zakochana w Gilbercie.
 Sam (ang. Don) – Pteranodon. Wykluł się trzeci. Ma własną kolekcję. Lubi grać w Dinobola.
 Pani P. (ang. Mrs. Pteranodon) – mama głównych bohaterów, pani „domu”. Robi pyszne ryby.
 Pan P. (ang. Mr. Pteranodon) – tata głównych bohaterów. Nie jest „rannym ptaszkiem”.
 Pan Konduktor (ang. Mr. Conductor) – konduktor Dinopociągu. Ma 5 rodzeństwa. Ma bardzo „kuci-kuci” mamę.
 Pani Konduktor (ang. Mrs. Conductor) – emerytowana konduktor. Ma 6 dzieci i wnuka Gilberta.
 Gilbert (ang. Gilbert) – wnuk Pani Kon. Siostrzeniec Pana Kon. Gwiazdka jest w nim zakochana.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ (odc. 1-66) / platformy nc+ (odc. 67-79) – Start International Polska

Reżyseria:

 Marek Klimczuk
 Anna Apostolakis

Dźwięk i montaż:
 Janusz Tokarzewski
 Michał Skarżyński
 Sławomir Czwórnóg
 Hanna MakowskaUdział wzięli:
 Magdalena Kusa – Mała (odc. 1-66)
 Sara Lewandowska – Mała (odc. 67-79)
 Olga Bończyk – Pani Pteranodon
 Jacek Bończyk – Pan Pteranodon
 Beniamin Lewandowski –
 Bratek (odc. 1-40),
 Nuk Brachiozaur (odc. 55a, 56a, 56b, 57a)
 Bernard Lewandowski – Bratek (odc. 67-79)
 Waldemar Barwiński – Konduktor
 Iwo Fajlhauer – Sam (odc. 1-40)
 Mateusz Ceran – Sam (odc. 41-79)
 Olga Zaręba – Gwiazdka
 Beata Jankowska-Tzimas –
 Sylvia Stygimoloch (odc. 1a),
 Pani Triceratops (odc. 2b, 14b, 19b, 23b, 29b, 70a),
 Lena Lesotozaur (odc. 21a, 40a),
 Tola Troodon (odc. 69a, 79a),
 Teresa Tyranozaur (odc. 78b)
 Joanna Węgrzynowska –
 Pani Korytozaur (odc. 2a, 13a, 14b),
 Ela (odc. 10b),
 Krysia Kriolofozaur (odc. 53b, 75b),
 Michaś Mikroraptor (odc. 54b),
 Gucio Galimim (odc. 55a, 56a, 56b),
 żółwiki morskie (odc. 66a),
 Lidia Lambeozaur (odc. 72a)
 Kacper Cybiński – Tryk Triceratops (odc. 2b, 7b, 13b, 19b, 23b, 29b, 46b, 47a, 51a)
 Michał Mostowiec – Tryk Triceratops (odc. 67ab, 68ab, 70a, 77a)
 Krzysztof Cybiński –
 Sergiusz Stegozaur (odc. 3a, 15b, 56a, 56b, 60b, 77a),
 Kasjer (odc. 1b, 5a, 16a),
 Rafał Raptorex (odc. 45a),
 Pawek Protopteryx (odc. 69b),
 kelner (odc. 70a, 72a, 78b)
 Anna Apostolakis –
 Gosia Giganotozaur (odc. 4a, 4b, 10a, 12b, 14a, 21a, 24a, 25a, 25b, 36a, 36b, 38b, 41b, 47b, 48a, 63b, 67b, 69b, 72a, 74b),
 Babcia Pteranodon (odc. 61b, 62b, 72b),
 Glyptops (odc. 74a)
 Elżbieta Jędrzejewska – Teresa Tyranozaur (odc. 4a, 6b, 8b, 12b, 42a, 42b)
 Maciej Dybowski – Nuk Brachiozaur (odc. 4b, 10b, 13b, 16a, 17b, 38b, 40a)
 Izabela Dąbrowska – Pani Troodon (odc. 5a, 14b, 16a, 17b, 27b, 28b, 38b, 40a, 40b, 41a, 41b, 43a, 47b, 51a, 55b, 56a, 56b, 60b, 63b, 66b, 69a, 77b)
 Tomasz Steciuk –
 Kelner (odc. 5a),
 Tymek Troodon (odc. 17a, 52a, 52b)
 Agnieszka Fajlhauer –
 Piotruś Peteinozaur (odc. 5b, 20a, 33b, 40a, 48a, 67ab),
 Pani Terizinozaur (odc. 29a)
 Magdalena Krylik –
 Mama Piotrusia Peteinozaura (odc. 5b),
 Wiktoria Welociraptor (odc. 7a, 26b),
 Mama Michasia Mikroraptora (odc. 11a, 54b),
 Mania Mozozaur (odc. 65a)
 Wit Apostolakis-Gluziński – Olek i Olaf Ornitomimy (odc. 6a, 13b, 38b, 41b, 56a, 56b)
 Agnieszka Kunikowska –
 Pani Ornitomim (odc. 6a, 38b),
 Awizaur (odc. 12b),
 Stella Styrakozaur (odc. 34b),
 Maria Majazaura (odc. 35a),
 Pela Peteinozaur (odc. 75a, 76a)
 Barbara Zielińska –
 Wanda Welociraptor (odc. 7a, 14b, 26b, 56b),
 Paulina Proganochelys (odc. 66b, 74a)
 Mateusz Narloch –
 Krzysiek (odc. 7b),
 Darek Deinonych (odc. 11a, 14a, 55a, 56a, 56b),
 Romek Raptorex (odc. 45a),
 Samson Zauroposejdon (odc. 54b)
 Mikołaj Klimek –
 Pan Argentynozaur (odc. 8a),
 maszynista #2 (odc. 12a)
 Jakub Molęda – Arek Argentynozaur (odc. 8a, 60a)
 Robert Czebotar –
 Dr Scott (paleontolog),
 Jarek Jangczuanozaur (odc. 56b)
 Jakub Szydłowski –
 Ken Ankylozaur (odc. 8b, 33a),
 Król Kriolofozaur (odc. 19a, 40b, 41b, 42a, 42b, 53b, 75b),
 krab (odc. 38a),
 Alan Alamozaur (odc. 39b)
 Beata Wyrąbkiewicz –
 Patrycja Paleobatrach (odc. 9b, 16a, 19b, 57b),
 Lidia Lambeozaur (odc. 30a, 40b, 51b, 60b),
 Cynka Cimolestes (odc. 32b, 36b, 48b, 50a, 62a, 71a),
 Sandra Rozgwiazda (odc. 44b),
 żaba (odc. 46a),
 żółwie (odc. 46a)
 Elżbieta Bednarek – 
 Anita Awizaur (odc. 10a, 14a),
 Wera (odc. 48a)
 Marek Robaczewski – Pan Deinonych (odc. 11a)
 Agnieszka Matysiak – Pani Deinonych (odc. 11a)
 Paweł Szczesny –
 maszynista #1 (odc. 12a),
 Tytus Tyranozaur (odc. 12b, 39b, 42a, 42b, 77a)
 Krzysztof Królak –
 Patryk Korytozaur (odc. 13a),
 Oskar Oryktodrom (odc. 18a),
 Tristan Triceratops (odc. 23b)
 Andrzej Chudy – Andrzej Allozaur (odc. 14a, 15b, 41a, 77a)
 Jan Kulczycki – Spinozaur (odc. 15a, 49b)
 Jarosław Domin –
 Paweł Krab Pustelnik (odc. 18b, 21b, 44b, 46a, 49a),
 Ksawery Ksenotarsozaur (odc. 56b),
 Dziadek Pteranodon (odc. 61b, 62b, 72b)
 Mieczysław Morański – Enantiornit (odc. 19b, 20b, 24b)
 Anna Sztejner –
 Asia Archaeopteryx (odc. 20a, 27b, 55b, 69b),
 Frania Fabrozaur (odc. 55a, 56a, 56b),
 Rachela Raptodon (odc. 56a, 56b),
 Kasia Castorocauda (odc. 71a),
 Elka Effigia (odc. 76a)
 Brygida Turowska –
 Pani Lesotozaur (odc. 21a),
 Eryk Einiozaur (odc. 22a),
 Sara Szonizaur (odc. 54a),
 Hania Hadrozaur (odc. 55b, 56a, 56b)
 Krzysztof Banaszyk – Wujek Jan (odc. 22a)
 Jacek Kopczyński –
 Wiz Hesperornis (odc. 22b, 36b),
 Bileter (odc. 24b),
 Vlad Volaticotherium (odc. 51a, 73b),
 pan Stygimoloch (odc. 55a, 66b),
 Ulisses Ultraraptor (odc. 56b),
 Dawid i Donald Dilofozaury (odc. 63a),
 Haplocheirus (odc. 74a),
 Tomek Pterodaustro (odc. 75a),
 Eoraptor (odc. 79a)
 Wojciech Paszkowski –
 Adam Adokus (odc. 23a, 36b, 49a, 57b, 74a),
 pan Daspletozaur (odc. 34a),
 Jan Einiozaur (odc. 55a, 56a, 56b),
 Emanuel Enantiornit (odc. 69b)
 Mirosława Krajewska – Paulina Proganochelys (odc. 23a)
 Adam Pluciński –
 Thor Triceratops (odc. 23b),
 Kacper Kecalkoatl (odc. 31a, 33b)
 Jan Rotowski – 
 Gilbert (odc. 25a, 25b, 26a, 26b, 27a, 28a, 28b, 40a),
 Krzysiek (odc. 46a, 62a)
 Klaudiusz Kaufmann – Marcin Amargazaur (odc. 25a)
 Stefan Knothe – Chang Konfuciuzornis (odc. 26a)
 Wojciech Machnicki –
 Zbyszek Zhejiangopterus (odc. 26b),
 Pan Cretoksyrina (odc. 38a)
 Cezary Kwieciński –
 Iggy Iguanodon (odc. 27a, 55b, 56a, 56b),
 Kajetan Kwantazaur (odc. 56a, 56b)
 Modest Ruciński – Kuba Kentrozaur (odc. 28a)
 Miłogost Reczek –
 Pan Terizinozaur (odc. 29a),
 Parys Paramacellodus (odc. 37b),
 Marek Megaraptor (odc. 49b)
 Krystyna Kozanecka-Kołakowska – Tea Terizinozaur (odc. 29a)
 Zbigniew Suszyński – Leon Lambeozaur (odc. 30a, 31b, 36b, 39b, 40b, 41a, 46a, 49a, 50a, 51b, 55b, 56a, 56b, 60b, 70b)
 Grzegorz Drojewski –
 Lucjan Lambeozaur (odc. 30a, 30b, 31b, 39b, 46a, 51b, 59b, 60b),
 Patryk Pachycefalozaur (odc. 64a)
 Robert Tondera – Pan Kecalkoatl (odc. 31a, 78a)
 Janusz Zadura –
 Maciek Masjakazaur (odc. 32a, 73a),
 Franek Fruitafossor (odc. 76b)
 Cezary Nowak –
 Gienek Euoplocefal (odc. 33a, 36b),
 Bronek Beelzebufo (odc. 73a)
 Elżbieta Kijowska – Sonia Styrakozaur (odc. 34b)
 Anna Sroka –
 Mariusz Majazaura (odc. 35a),
 Pani Pliozaur (odc. 37a)
 Artur Pontek – Edek Elasmozaur (odc. 36a, 37b, 53a)
 Kajetan Lewandowski – 
 Przemek Pliozaur (odc. 37a),
 Nuk Brachiozaur (odc. 51a),
 Patryk (odc. 56a, 56b),
 Joanna Pach –
 Klara Cretoksyrina (odc. 38a),
 Jola Jaksartozaur (odc. 55b, 56a, 56b),
 Ala Alamozaur (odc. 57a)
 mama żółwików morskich (odc. 66a)
 Jacek Wolszczak – Matt i Max Michelinoceras (odc. 39a)
 Justyna Bojczuk –
 Ania Tyranozaur (odc. 42a, 67ab, 68ab, 77a, 78b),
 Pysia Polycotylus (odc. 78b)
 Adam Krylik –
 burmistrz Kosmoceratops (odc. 42a, 42b, 74a, 75a, 76a, 77a),
 Hieronim (odc. 74b)
 Adam Bauman – Sylwek Sinowenator (odc. 43a)
 Klementyna Umer –
 Sana Sanajeh (odc. 44a),
 Petronela Polycotylus (odc. 78b)
 Monika Pikuła – Róża Raptorex (odc. 45a)
 Janusz Wituch –
 ślimak (odc. 46b),
 Kucharz Karcharodontozaur (odc. 74b),
 Danek Dimetrodon (odc. 77b)
 Katarzyna Łaska – Penelopa Protoceratops (odc. 47a)
 Dominika Sell – Józia Jeholornis (odc. 48a)
 Joanna Kudelska – Stasia Cimolestes (odc. 48b)
 Tomasz Borkowski – 
 Adrian Adokus (odc. 50b),
 Otto Oftalmozaur (odc. 53a)
 Grzegorz Kwiecień –
 Tadek Ptilodus (odc. 50b),
 Józek Hesperornis (odc. 67a),
 Reniek Ramforynch (odc. 75a, 76a),
 Kacper Kecalkoatl (odc. 78a)
 Natalia Jankiewicz – Lilia Lambeozaur (odc. 51b, 59b, 60b, 67ab, 68ab, 70b)
 Jacek Król –
 Maniek Megalozaur (odc. 55b, 56a, 56b),
 Nikodem Nodozaur (odc. 55b, 56a, 56b),
 Pan Argentynozaur (odc. 60a),
 Teodor Triceratops (odc. 77a)
 Łukasz Węgrzynowski – Witek Wannanozaur (odc. 56b)
 Grzegorz Pawlak –
 Zenek Zizongozaur (odc. 56b),
 Apollo Apatozaur (odc. 59a),
 Marian Mozozaur (odc. 65a),
 Tobiasz (odc. 66b, 69a, 70a, 78a)
 Anna Gajewska –
 Dominika Diplodok (odc. 58a),
 Oliwia Owiraptor (odc. 62a)
 Monika Kwiatkowska –
 Pamela Pachycefalozaur (odc. 64a),
 Klaudia Chirostenot (odc. 65b, 72a)
 Karol Jankiewicz – Olek i Olaf Ornitomimy (odc. 74a)
 Ewa Prus –
 Ewa Eoraptor (odc. 74a, 77b),
 Diana Deinozuch (odc. 76a)

Lektor: Marek Ciunel

Spis odcinków

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Programy telewizji PBS
Seriale telewizyjne o dinozaurach